Sadan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seyyedāl, ort, Khorasan,

Jemen 

 Şadān, subdistrikt, Amran, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar